Trondheim est une ville norvégienne.
Studentersamfundet i Trondheim, est la plus grosse association étudiante de Norvège.
Trondheim, est une planète dans le Cycle d'Ender.
Lewis Trondheim est un auteur français de bande dessinée.